Satovcha kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Satovtja, kommun, Blagoevgrad, 
 Satovtja, ort, Blagoevgrad, Obsjtina Satovtja, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar